Cande kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Čande, ort, Brčko,

Frankrike 

 Candé, kommun, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar